Esteve IV d'Hongria (Buda, 1132 - Esztergom, 1165). Fou rei d'Hongria entre el 1163 i el 1165. Fill de Bela II d'Hongria i germà Geza II d'Hongria i Ladislau II d'Hongria.

Arrabassà la corona al seu nebot Esteve III d'Hongria gràcies al suport de l'emperador romà d'Orient Manuel I Comnè, això no obstant, fou deposat altre cop pel seu nebot, el qual recuperà el tron. Va morir d'enverinament pels partidaris del seu nebot l'11 d'abril de 1165 durant el setge de Zimony (actualment Zemun, a Sèrbia).

Avantpassats 

Reis d'Hongria
Casa d'Árpád
Morts a Sèrbia
Persones de Budapest
Morts per enverinament